Podlužany può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Podlužany, comune del distretto di Levice, nella regione di Nitra
Podlužany, comune del distretto di Bánovce nad Bebravou, nella regione di Trenčín